Maurice Renard peut désigner :
 Maurice Renard (1875-1939), écrivain français.
 Maurice Renard (né en 1944), géologue français.